René Lasserre ist der Name folgender Personen:

* René Lasserre (Rugbyspieler) (1895–1965), französischer Rugbyspieler 
 René Lasserre (Koch) (1912–2006), französischer Koch